Лобов — російське прізвище; жіноча форма — Ло́бова.

Відомі носії:
 Лобов Анатолійович Едуард (нар. 1988) — білоруський політичний діяч, співголова «Молодого Фронту», політв'язень, боєць тактичної групи «Білорусь».
 Лобов Володимир Миколайович (нар 1935) — радянський воєначальник, генерал армії (1989). Начальник Генерального штабу Збройних Сил СРСР (1991).
 Лобов Дмитро Олексійович (1992—2014) — солдат Збройних сил України учасник російсько-української війни.
 Лобов Олександр Олексійович (нар. 1990) — український футболіст, півзахисник команди «Черкаський Дніпро».
 Лобов Сергій Миколайович (1988—2016) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лобов Яків Михайлович (1924—1945) — командир 2-ї танкової роти 27-го окремого танкового Талліннського полку, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу (1945).

Російські прізвища